Голі́цинський — слов'янське прізвище. Жіноча форма — Голіцинська.

Відомі носії 
 Голіцинський Євген Миколайович (1878-1932) — український дипломат. Очолював дипломатичну місію УНР у США, в Естонії та Латвії.
 Голіцинський Клавдій Миколайович (1884—?) — підполковник Армії УНР, військовий льотчик.
 Голіцинська Олена Гнатівна (1899-1978) — українська театральна актриса. Дочка Ганни Борисоглібської.
 Голіцинська Катерина Мануйлівна — українська революціонерка, член РУП, перекладач, коректор газети «Рада».
 Голіцинська Марія Трохимівна (1906-1975) — російська і українська вчена-патофізіолог.

Див. також 
 Голіцинський палац
 Голіцинський автобусний завод
 Голіцинське газоконденсатне родовище